Protopapa bedeutet:
 Protopapa (Religion), ein Titel in der griechisch-orthodoxen Kirche
 Dennis Protopapa, italienischer Schauspieler 
 (9529) Protopapa, Asteroid des Hauptgürtels